Desa Salam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 110,31), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 110,00), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 110,31), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 111,09), 
 Desa Salam (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar